Kalafatis ist der Familienname folgender Personen:

 Chrysostomos Kalafatis (1867–1922), Erzbischof von Smyrna
 Giorgos Kalafatis (1890–1964), griechischer Sportler

Siehe auch:
 Calafati